Saraydüzü (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Saraydüzü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Saraydüzü